Анардарра — топоним:

 Анардарра — река в Афганистане.
 Анардарра — город в Афганистане.